Bátiz o Batiz es un apellido de origen Vasco, compartido por numerosas personas, de las cuales éstas son algunas:

 Bernardo Bátiz, político mexicano.
 Enrique Bátiz, director de orquesta mexicano.
 Javier Bátiz, guitarrista mexicano, pionero del rock de ese país.
 José Alberto Batiz, guitarrista vasco de grupos como Fito & Fitipaldis.
 Juan de Dios Bátiz Paredes, militar y político mexicano.
 Pedro José Bátiz , deportista,dirigente básquetbol.